Thạnh Phước (Long An)
 Thạnh Phước (Bình Dương)
 Thạnh Phước (Bến Tre)
 Thạnh Phước (Kiên Giang)